Winkeldorf ist der Name von

 Winkeldorf (Horstedt), Ortsteil der Gemeinde Horstedt, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Winkeldorf, Dorf im Kreis Habelschwerdt, Niederschlesien, seit 1945: Kąty Bystrzyckie im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Winkeldorf, ab 1881/83 Groß Winkeldorf, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wiklewo, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Winkeldorf (Wüstung), Wüstung südlich von Unseburg, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Klein Winkeldorf
 Winkelsdorf